C.O. Jellema, Nederlands dichter
 Theo Jellema, Nederlands organist en muziekpedagoog
 Jellema Hogere Bouwkunde, een reeks onderwijsboeken voor de bouwkunde